Lipowiec Kościelny est le nom :

 de la gmina de Lipowiec Kościelny, dans le powiat de Mława, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Lipowiec Kościelny, chef-lieu de cette gmina